Xu kan som auktorsförkortning betyda:

 Xing Xu
 Hua-Chao Xu
 Jie Mei Xu
 Lei Xu
 Lihua Xu
 Miao-Feng Xu
 Ning Xu
 Sheng-Quan Xu
 Xiang Xu
 Xing Xu
 Yajun Xu
 Yao Liang Xu
 Zai-Fu Xu
 Zhenghui Xu
 Zhen-Guo Xu
 Zhen-Kuo Xu
 Zhen-Zu Xu

Robotskapade auktorsförkortningar